Сузана Эркулано-Оузель () — бразильский нейробиолог. Основная сфера её деятельности — сравнительная нейроанатомия; её результаты включают метод подсчёта нейронов мозга человека и других животных и взаимосвязь между площадью коры головного мозга и толщиной и количеством кортикальных складок.

Биография 
Сузана Эркулано-Оузель родилась в 1972 году в Рио-де-Жанейро. Она окончила биологический факультет Федерального университета Рио-де-Жанейро (1992), получила степень магистра в Университете Кейс Вестерн резерв (1995) и степень доктора нейробиологии в Университете Пьера и Марии Кюри (1999). Она также была научным сотрудником  (1999).

Эркулано-Оузель была преподавателем Федерального университета Рио-де-Жанейро с 2002 по май 2016 года, затем она перешла в Университет Вандербильта.

Она издала книги по популяризации науки и ведёт колонки для газеты Folha de S.Paulo и журнала Scientific American Brazil. Она была первым бразильским спикером на конференции TED Global в 2013 году.

В 2004 году она выиграла  в области научной коммуникации.

См. также

Публикации 
 Human Advantage: A New Understanding of How Our Brain Became Remarkable. Editor: The Mit Press; (2016).

Примечания

Ссылки 
 
 Suzana Herculano-Houzel's  Currículo Lattes at CNPq

Родившиеся в 1972 году
Родившиеся в Рио-де-Жанейро
Учёные Бразилии
Биологи Бразилии
Выпускники Федерального университета Рио-де-Жанейро
Преподаватели Федерального университета Рио-де-Жанейро
Преподаватели университета Вандербильта